Никола́й Бори́сович Ко́лесов (16 февраля 1956, Москва, РСФСР, СССР — 23 августа 1998, Москва, Россия) — советский и российский футболист, полузащитник и нападающий.

Карьера 
В 1976 года дебютировал в московском «Динамо» в Высшей лиге СССР. Всего за «Динамо» отыграл 73 матча, забил 13 мячей.

В Кубке обладателей кубков провёл 7 игр, забил 4 гола.

Из «Динамо» ушёл поскольку не видел доверия к себе со стороны тренеров. Перешёл в «Кубань», где провел несколько ярких сезонов. В сезоне 1986 ушёл из «Кубани»: сначала месяц был в Ижевске, но так и не был заявлен. Летом 1986 позвали в Калинин, но тоже не заявили. Однако предложили стать тренером, и Колесов 2-ю часть сезона помогал тренеру местной «Волги» Бабурину. В итоге, помог команде остаться во 2-й лиге.

В 1987 году позвали обратно в «Кубань», помочь команде, которая вылетела во 2-ю лигу. Проведя сезон в Краснодаре, он помог команде занять 1-е место в группе и затем в финальном турнире между победителями групп.

В 1988 году, по приглашению своего друга Николая Латыша, несколько месяцев отыграл за «Арсенал» (Тула). В 1989 отыграл сезон за «Заря» (Бельцы). Хотя команда играла слабо, но Колесов запомнился болельщикам. Они после сезона не хотели его отпускать, но он предпочел играть в ветеранских турнирах.

В 1990-м, по приглашению ещё одного друга, Юрия Резника, выступал за полтавскую «Ворсклу». В 1991 году, во время одной из ветеранских игр, судья матча Виктор Халапурдин (друг Валерия Четверика) намекнул Колесову, что его ждут в «КАМАЗе». Поначалу Николай отказывался, но когда во время отъезда на одну из ветеранских игр, встретил на вокзале Четверика, стоявшего под сильным дождем, то понял — намерения руководства «КАМАЗа» серьёзны.

С 1991 года играл в Набережных Челнах. Прошёл с командой путь от союзной буферной зоны до высшей лиги России. Одновременно с этим отвечал в команде за селекцию — так, при нём в команду пришли бывшие партнеры из «Кубани», опытный защитник Владимир Пивцов, а также выполнял функции играющего тренера.

Продолжал играть до 38 лет. Всего в чемпионатах СССР и России провел 465 игр, забил 92 мяча.

Летом 1995 в Набережным Челнах, на переполненном стадионе, ему устроили официальные проводы из футбола.

По окончании профессиональной карьеры играл в ветеранских турнирах.

Умер 23 августа 1998 от опухоли головного мозга. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Андронов Алексей. Николай Колесов. Футбольный странник // Футбол от «СЭ». — № 12, август 1995. — с. 7.
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Бэлць»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Умершие от опухоли мозга
Похороненные на Кунцевском кладбище